Utakmice UEFA Europska liga iz sezone 2018./19. je 48. sezona drugog najelitnijeg europskog klupskog nogometnog natjecanja, odnosno 10. sezona od kada je natjecanje promijenilo svoj format i preimenovano iz Kupa UEFA u UEFA Europska liga.

Grupna faza

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Grupa I

Grupa J

Grupa K

Grupa L

Unutrašnje poveznice 

 UEFA Europska liga 2018./19.
 UEFA Europska liga

Vanjske poveznice 

 Službene stranice UEFA-e
 Službene stranice UEFA Europske lige

Sezone UEFA Europske lige